Ludwick ist der Familienname folgender Personen:

 Dallas Ludwick, kanadischer Wasserspringertrainer
 Eric Ludwick (* 1971), ehemaliger professioneller US-amerikanischer Baseballspieler
 Ryan Ludwick (* 1978), professioneller US-amerikanischer Baseballspieler und Bruder von Eric Ludwick

Siehe auch:

 Ludwig